Граймс () — английская фамилия и топоним.

Фамилия 
  (1893—1985) — американский бейсболист.
 Граймс, Брайан (1828—1880) — американский плантатор и военный, генерал армии Конфедерации во время Гражданской войны в США.
  (род. 1983) — американский .
  (род. 1963) — американский рестлер.
  (род. 1935) — американский джаз-контрабасист, скрипач и поэт.
  (род. 1955) — американский актёр кино и телевидения.
  (1816—1872) — американский политик.
  (род. 1959) — американский прыгун в длину, серебряный медалист ЧМ по легкой атлетике-1983.
 Граймс, Камрин (род. 1990) — американская актриса.
 Граймс, Кэролин (род. 1940) — американская киноактриса.
 Граймс, Луи Артур (1883—1948) — либерийский государственный деятель.
 Граймс, Люк (род. 1984) — американский актёр кино и телевидения.
  (род. 1931) — американская писательница.
 Граймс, Скотт (род. 1971) — американский актёр кино, телевидения и озвучивания, певец и сочинитель песен.
  (1916—1989) — американский джаз- и ритм-энд-блюз-гитарист.
 Граймс, Тэмми (1934—2016) — американская актриса и певица.
  (1905—1988) — валлийский археолог.
 Граймс, Фрэнсис (1869—1963) — американский скульптор.
 Граймс, Чарльз (1935—2007) — американский гребец.
 Граймс, Шеней (род. 1989) — канадская актриса.
  (род. 1978) — американская женщина-политик.
 Граймс, Эшли (род. 1957) — ирландский футболист.

Псевдонимы
 Граймс (настоящее имя — Клер Буше; род. 1988) — канадская певица и музыкант, автор песен.

Вымышленные персонажи
  — персонаж телесериала «Чак».
 Рик Граймс — персонаж комикса и телесериала «Ходячие мертвецы».

Топоним 
США
  — тауншип в Айове.
  — город в Айове.
  — городок в Алабаме.
  — поселение в Калифорнии.
 Граймс — округ в Техасе.

Антарктида
  — ледник.
  — горный хребет.

Составные топонимы
 Граймс-Грейвс — крупное скопление древних шахт в Европе.

Аэропорты США 
  — в Пенсильвании.
  — в Огайо.

Прочее 
 Питер Граймс — опера (1945) Бенджамина Бриттена.
  — убийство американских подростков Барбары и Патрисии Граймс, совершённое в Чикаго в 1956 или 1957 году. Преступление не раскрыто до сих пор.
  —  ВМС США, в строю с 1944 по 1947 год.

См. также 
 Грайм
 Грамс
 Jedward — ирландский поп-дуэт, состоящий из братьев-близнецов Джона и Эдварда Граймсов (род. 1991)